Middlethorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Middlethorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Middlethorpe – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire, w York